Ю́рий Алекса́ндрович Де́ссерт (род. 5 сентября 1979 года, Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский хоккеист.

Биография 
Воспитанник барнаульской хоккейной школы. С 1994 года начал играть во вторых составах новокузнецкого «Металлурга» и тольяттинской «Лады». В российских первенствах вплоть до завершения карьеры играл в различных клубах младших лиг, в основном высшей лиги чемпионата России.

В составе сборной России завоевал золотые медали Зимней Универсиады 2003.

В 2004—2006 и в 2009—2011 годах в чемпионате Казахстана играл в составе карагандинского «Казахмыса», павлодарского «Иртыша» и «Бейбарыса» из Атырау. В составе «Казахмыса» в сезоне  стал чемпионом страны.

Достижения 
  Чемпион Зимней Универсиады 2003.
  Чемпион Казахстана .

﻿Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Игроки ХК «Ладья»
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Нефтяник» Лениногорск
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Белгород»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Белые тигры»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Иртыш»
Игроки ХК «Бейбарыс»
Игроки ХК «Динамо-Алтай»